«Lockdown» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Lockdown, evento PPV de la Total Nonstop Action Wrestling.
 Lockdown (n/d), episodio de la serie Haven.
 Lockdown (n/d), episodio de la serie House.
 Lockdown (n/d), episodio de la serie Lost.
 Lockdown (n/d), episodio de la serie Stargate SG-1.
 Lockdown (2000), película estelarizado por Richard T. Jones y Gabriel Casseus.
 Lockdown (n/d), serie de TV del canal National Geographic Channel.

Personajes ficticios 
 Lockdown, personaje de la franquicia Transformers.
 Lockdown, personaje de la franquicia G.I. Joe.